Adrift steht für:

 Adrift (1911), ein Film von Lucius J. Henderson aus dem Jahr 1911
 Adrift (Computerspiel), ein Computerspiel von Three One Zero aus dem Jahr 2016
 Die Farbe des Horizonts, ein Film von Baltasar Kormákur aus dem Jahr 2018 (Originaltitel)